Констант ():
 Констант (323—350) — третий сын Константина Великого и Фаусты
 Констант II — римский император-узурпатор в 410—411 годах
 Констант II (630—668) — византийский император в 641—668 годах, сын Константина III, внук Ираклия
 Констант Нивенхейс (1920—2005) — нидерландский художник, социальный утопист, поэт, теоретик искусства.

Фамилия 
 Констант, Давид (1930—2016) — английский прелат Римско-католической церкви, епископ-эмерит Лидса.
 Констант, Монума (род. 1982) — гаитянский футболист, опорный полузащитник.

См. также 
 Констан
 Константа
 Constanta
 Констанция
 Константин (значения)
 Константан
 Констанц
 Constant